Большое Куземкино — название населённых пунктов в России:
 Большое Кузёмкино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Большое Куземкино — деревня в Лесном районе Тверской области.

См. также 
 Куземкино
 Малое Куземкино